Miejscowości w USA:
 Leaf River – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Ogle
Gminy w USA:
 Leaf River (ang. Leaf River Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Ogle
 Leaf River (ang. Leaf River Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wadena